

Persone
Alessandra Cardini (1950) – costumista e attrice italiana
Anna Cardini (1960) – attrice italiana
Antonio Orlandi Cardini (1850-1920) – patriota, politico, militare e editore italiano
Carlo Luigi Cardini (1965) – chirurgo italiano
Cesare Cardini, noto anche come Caesar Cardini (1896-1956) – cuoco italiano
Domenico Cardini (1913-1997) – architetto italiano
Franco Cardini (1940) – storico, saggista e blogger italiano, specializzato nello studio del Medioevo
Giancarlo Cardini (1940-2022) – pianista e compositore italiano
Giulio Cardini (1930-2007) – scultore italiano
Maria Giulia Cardini (1921-2014) – partigiana italiana
Maria Timpanaro Cardini, nata Maria Cardini (1890-1978) – filologa italiana

Altro
Cardini – fabbrica di giocattoli di Omegna, attiva a partire dagli anni venti del Novecento
cardini – plurale di cardine con diversi significati
Palazzo Orlandi-Cardini – edificio storico di Pescia in via Ruga degli Orlandi
Palazzo Orlandi-Cardini – edificio storico di Pescia, in piazza Obizzi